

Арпін — місто, штат Вісконсин
 Арпін — селище, штат Вісконсин